HSBC Tower (für Hongkong and Shanghai Banking Corporation) ist der Name folgender Gebäude:

 HSBC Tower (Hongkong)
 HSBC Tower (London)
 HSBC Tower (New York City)
 HSBC Tower (Sydney)
 HSBC Tower (Wellington)